Sharptown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sharptown (Indiana)
 Sharptown (Maryland)
 Sharptown (New Jersey)